Bělořit je český rodový název pro několik druhů lejskovitých ptáků:
 Myrmecocichla Cabanis, 1850
 Myrmecocichla monticola (Vieillot, 1818) – bělořit horský
 Oenanthe Vieillot, 1816
 Oenanthe albifrons (Rüppell, 1837) – bělořit běločelý
 Oenanthe albonigra (Hume, 1872) – bělořit černohlavý
 Oenanthe bottae (Bonaparte, 1854) – bělořit rezavoprsý
 Oenanthe chrysopygia (de Filippi, 1863)
 Oenanthe cypriaca (Homeyer, 1884) – bělořit kyperský
 Oenanthe deserti (Temminck, 1825) –  bělořit pouštní
 Oenanthe finschii (Heuglin, 1869) – bělořit skalní
 Oenanthe heuglinii (Finsch & Hartlaub, 1870) – bělořit hnědohřbetý
 Oenanthe hispanica (Linnaeus, 1758) – bělořit okrový
 Oenanthe isabellina (Temminck, 1829) – bělořit plavý
 Oenanthe leucopyga (C. L. Brehm, 1855) – bělořit pustinný
 Oenanthe leucura (J. F. Gmelin, 1789) – bělořit černý
 Oenanthe lugens (M. H. C. Lichtenstein, 1823) – bělořit černohřbetý
 Oenanthe lugentoides (Seebohm, 1881)
 Oenanthe lugubris (Rüppell, 1837)
 Oenanthe melanoleuca (Güldenstädt, 1775)
 Oenanthe moesta (M. H. C. Lichtenstein, 1823) – bělořit šedohlavý
 Oenanthe monacha (Temminck, 1825) – bělořit kápový
 Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) – bělořit šedý
 Oenanthe phillipsi (Shelley, 1885) – bělořit somálský
 Oenanthe picata (Blyth, 1847) – bělořit proměnlivý
 Oenanthe pileata (J. F. Gmelin, 1789) – bělořit bělohrdlý
 Oenanthe pleschanka (Lepechin, 1770) – bělořit bělohlavý
 Oenanthe xanthoprymna (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – bělořit bělobrvý
 Thamnolaea Cabanis, 1850
 Thamnolaea cinnamomeiventris (Lafresnaye, 1836) – bělořit oranžovobřichý
 Thamnolaea coronata Reichenow, 1902 – bělořit korunkatý

Související články 
 skalník
 skalníček